Camille Flammarion (1842–1925) – francuski astronom.
 Gabrielle Renaudot Flammarion (1876–1962) – francuska astronom, żona Camille'a Flammariona.
 Flammarion – krater księżycowy nazwany na cześć Camille Flammariona.
 (1021) Flammario – planetoida nazwana na cześć Camille Flammariona. 
 Flammarion – wydawnictwo i koncern wydawniczy.